Alojzy Drożdż – polski duchowny katolicki, teolog
 Bohdan Drożdż – farmaceuta, fitochemik
 Jerzy Drożdż – polski urzędnik, dyplomata
 Józef Drożdż – harcmistrz, wieloletni komendant hufca ZHP w Bielsku Białej , nauczyciel, członek ruchu oporu
 Kazimierz Drożdż – polski polityk, działacz sportowy, senator IV i V kadencji
 Ludwik Drożdż – polski polityk, działacz polityczny w okresie PRL
 Olga Drożdż – polska zawodniczka trenująca strzelectwo sportowe